Альта или Алта:
 Альта — женское имя.

Топонимы 
 Альта (Алта) — город в провинции Тромс-ог-Финнмарк на севере Норвегии.
 Алта — статистически обособленная местность, расположенная в округе Титон (штат Вайоминг, США).
 Альта — посёлок в штате Юта, горнолыжный курорт
 Алта — муниципалитет, расположенный в округе Кэлхун (штат Флорида, США).
 Альта — река на Украине.

Другое 
 Альта — противотанковая управляемая ракета украинского производства
 Альта — норвежский футбольный клуб из города Алта.
 Наскальные рисунки в Альте — петроглифы в зоне Алта-фьорда, на севере Норвегии.
 Тральщики типа «Альта» — серия тральщиков ВМС Норвегии.

В составе сложных названий 
 Альта-Верапас — департамент на севере центральной части Гватемалы.
 Альта-Виста — район г. Оттава, Онтарио, Канада.
 Альтамонт — топоним США.